Niederhausen peut faire référence à :
 Niederhausen, commune allemande de l'arrondissement de Bad Kreuznach, en Rhénanie-Palatinat ;
 Niederhausen an der Appel, commune allemande de l'arrondissement du Mont-Tonnerre, en Rhénanie-Palatinat.